Blomstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Blomstrand (1822–1887), missionär
 Christian Wilhelm Blomstrand (1826–1897), professor i kemi
 Hanna Blomstrand (född 1996), handbollsspelare
 Ludwig Blomstrand (född 1993), ishockeyspelare
 Severin Blomstrand (född 1945), justitieråd
 Staffan Blomstrand (1960–1999), friidrottare (mångkamp)
 Ulla Blomstrand (född 1937), skådespelare

Svenska efternamn